Оріа́на або Ората́нія — країна орачів в українській міфології; походить від імені отця Ора; в деяких контекстах — стародавня або поетична назва України.

Оріана
 «Оріана» — тернопільський квартет бандуристок.

Оратанія
 «Оратанія» — львівський рок-гурт.